Pysząca peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Pysząca, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Pysząca, village de la voïvodie de Grande-Pologne.